Вальтер Освальдо Крус (, 23 января 1910, Петрополис — 3 января 1967, Рио-де-Жанейро) — бразильский шахматист, национальный мастер.

Чемпион Бразилии 1938, 1940, 1942, 1948, 1949 и 1953 гг. (в 1942 г. сохранил звание, добившись ничьей в матче с П. Дуарте). Вице-чемпион Бразилии 1928, 1929 и 1939 гг. (в 1928 и 1929 гг. проиграл матчи за титул Ж. Соузе Мендешу, в 1939 г. — О. Тромповскому).

В составе сборной Бразилии участник официальной и неофициальной шахматных олимпиад.

Участник ряда крупных турниров на территории Северной и Южной Америки, в том числе чемпионата Южной Америки 1928 г. и зональных турниров 1954 и 1957 гг.

В 1939 г. вместе со своим старшим братом О. Крусом, О. Тромповским, Р. Шарлиером и А. Силвой Рошей участвовал в показательных выступлениях чемпиона мира А. А. Алехина в Рио-де-Жанейро.

По специальности — врач-гематолог. Возглавлял Институт Освальдо Круса (эпидемиологический центр) в Рио-де-Жанейро. Институт назван именем его отца Освальдо Круса-старшего, известного эпидемиолога, бактериолога и гигиениста.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии В. Круса в базе Chessgames
 Личная карточка В. Круса на сайте 365Chess
 Биография В. Круса

Шахматисты Бразилии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Родившиеся в Петрополисе
Умершие в Рио-де-Жанейро
Медики Бразилии